Села:
 Береги — Закарпатська область, Хустський район
 Береги — Львівська область, Львівський район
 Береги — Львівська область, Самбірський район
 Береги — Рівненська область, Дубенський район

Заповідне урочище:
 Береги — заповідне урочище, Івано-Франківська область

Див. також 
 Берег
 Береги Долішні
 Береги Горішні